DUD steht für:
 Flughafen Dunedin in Neuseeland (IATA-Code)
 Delap-Uliga-Darrit, die verstädterte Region des Atolls Majuro
 Landkreis Göttingen ohne die Stadt Göttingen (für Duderstadt)

DuD steht für:
 Datenschutz und Datensicherheit, Fachzeitschrift

Abkürzung